Grövlan kan avse

 Grövlan (sjö) – en sjö i Västmanland
 Grövlan (vattendrag) – ett vattendrag i Dalarna med källa i Grövelsjön och rinner ihop med Storån norr om Idre